Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die ABN AMRO World Tennis Tournament 2019 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour 500 qualifizierten sich vier Spieler im Einzel bzw. eine Paarung im Doppel, welche jeweils in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 15 Spieler und vier Paare an der Qualifikation teil, die am 8. und 9. Februar 2019 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
  (PDF; 91 kB)
  (PDF; 80 kB)

ATP Tour 2019
Tennisturnier in Rotterdam